Viktoria Berlin steht für folgende Sportvereine:

 BFC Viktoria 1889, 1889 bis 2013
 FC Viktoria 1889 Berlin, ab 2013